Unparteiischer steht für:

 Spielleiter im Sport, siehe Schiedsrichter
 Schiedsrichter beim akademischen Fechten, siehe Mensur (Studentenverbindung) #Unparteiische